«Ры́бная дере́вня» — туристический район в Калининграде. Представляет собой городской квартал, застроенный современными зданиями в архитектурном стиле, имитирущем довоенную застройку восточно-прусского города Кёнигсберга. Первая очередь комплекса построена в 2006—2010 годах. Был задуман как историко-этнографический и торгово-ремесленный комплекс, по факту представляет собой гостиницы, офисные здания и строящийся жилой комплекс, а также благоустроенную набережную реки Преголи.

Расположение 
Комплекс «Рыбная деревня» расположен на Октябрьском острове (б. остров Ломзе) в Калининграде, между Октябрьской улицей и рекой Преголей, рядом с Кафедральным собором на Острове Иммануила Канта. Комплекс протянулся от Медового моста до Высокого моста.

Строительство 
Строительство первой очереди комплекса началось в мае 2006 года. Инициатором и реализатором проекта выступил бывший заместитель губернатора Калининградской области Павел Фёдоров.

Строительство второй очереди комплекса затянулось на несколько лет в связи с судебной тяжбой между Министерством обороны Российской Федерации и администрацией Калининграда. В августе 2012 года Калининградский арбитражный суд вынес решение, обязывающее Министерство обороны РФ безвозмездно передать имущество военного городка по улице Октябрьская, 30, в собственность администрации Калининграда. Компания-застройщик планировала начать строительство второй очереди комплекса весной 2013 года. Однако Министерство обороны РФ обжаловало это решение, и в декабре 2012 года 13-й арбитражный апелляционный суд отменил решение о передаче земли военными городу. Вопрос был вновь поднят на встрече губернатора Калининградской области Николая Цуканова и министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2013 года. В результате, в марте 2013 года приказом Министерства обороны Российской Федерации в собственность Калининградской области был передан земельный участок площадью 0,64 га, где планируется строительство второй очереди «Рыбной деревни».

В 2019 году компанией «КТСХ» было начато строительство жилого комплекса со встроенными административными помещениями «Рыбная деревня 2», окончание строительства намечено на 3-й квартал 2022 года и представит финальный облик комплекса «Рыбная деревня».

Объекты «Рыбной деревни» 

(В направлении от Медового к Высокому мосту. В скобках указана дата сдачи объекта в эксплуатацию, курсив — ожидаемое событие)

 Информационный центр (1 июня 2007)
 Видовая башня «Маяк» (1 июня 2007)
 Так называемый «Речной вокзал» (на самом деле это не речной вокзал, а здание с кафе и офисами) и гостиница «Шкиперская» (1 июня 2007)
 Спортивно-развлекательный центр «Гребной клуб» (октябрь 2008)
 Отель Кайзерхоф 4* (15 апреля 2008)
 Юбилейный мост (1 июля 2005)
 Мостовой дом: здание, в котором расположены механизмы моста а также административные помещения (1 сентября 2006)
 Административно-деловой центр «Рыбная биржа» (20 декабря 2007)
 Комплекс «Прегольский пассаж» (I-II квартал 2010)
 Квартал «Староганзейский» (I-II квартал 2010)
 Гостиница «Суворов» (I-II квартал 2010)
 Квартал «Двор Каролины» (I-II квартал 2010)
 Квартал «Башня Альбрехта» (I-II квартал 2010)
 Видовая башня «Ломзе» (I-II квартал 2010)
 Культурно-деловой центр «Башня Бесселя» (I-II квартал 2010)

См. также 
 Реконструкция центра Калининграда

Примечания

Ссылки 
 «Рыбная деревня» станет достопримечательностью Калининграда
 Видео «Рыбная деревня» на u-tube
 «Рыбная деревня» виртуальный тур

География Калининграда
Этнографические парки России
Культура Калининграда